Le mot Bataille peut désigner :
 Une bataille, au sens combat.
 Pour consulter l'article concernant une bataille particulière, se reporter à la liste de batailles.
 Une bataille, au sens corps de combat, terme utilisé en particulier au Moyen Âge.
 Une bataille financière.

 La bataille, un jeu de cartes. Il existe plusieurs variantes :
Bataille corse
Bataille norvégienne

Nom de famille 

 Albert Bataille (1856-1899), journaliste français.
 Benoît Bataille (), prêtre catholique du diocèse de Bordeaux.
 Christian Bataille (1946-), homme politique français.
 Claire Bataille (1940-), architecte contemporaine belge.
 Christophe Bataille (1971-), écrivain français.
 Dominique Bataille (1963-), nageur français.
 Emmanuelle Bataille, actrice française.
 Éric Bataille (1981-), pilote de vitesse moto andorran.
 Frédéric Bataille (1850-1946), poète et fabuliste français d'origine franc-comtois.
 Gabriel Bataille (1574-1630), musicien et compositeur français.
 Gabriel II Bataille (mort après 1666), musicien français, fils de Gabriel Bataille.
 Georges Bataille (1897-1962), écrivain français.
 Henri Bataille (1908-2008), archéologue, historien et écrivain français.
 Henri Jules Bataille (1816-1882), général français.
 Henry Bataille (1872-1922), dramaturge et poète français.
 Jacques Battaille-Henri (1880-1964) librettiste et auteur de chansons français.
 Jean-Luc Bataille (1959-), céiste français.
 Julie Bataille (1981-), actrice française.
 Julie Bataille (1962-), animatrice et comédienne française.
 Laurent Bataille (1955-), PDG du groupe Poclain et Président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC).
 Marie Désiré Bataille (1862-1914), général français.
 Martial Bataille (1814-1878), homme politique français.
 Michel Bataille (1926-2008), écrivain français.
 Nicolas Bataille (1926-2008), comédien et metteur en scène français.
 Nicolas Bataille, célèbre marchand de tapisserie parisien (Paris 1330-1405) ayant commandé la Tenture de l'Apocalypse.
 Pascal Bataille (1960-), producteur et animateur de télévision français.
  (), luthiste, fils de Gabriel Bataille.
 Sébastien Bataille, auteur français.
 Stéphanie Bataille (1973-), actrice française.
 Sylvain Bataille (1964-), évêque de Saint Etienne.
 Sylvia Bataille (1908-1993), actrice française.

Toponymes 

 Arques-la-Bataille, commune française du département de la Seine-Maritime.
 Bouillancourt-la-Bataille, commune française du département de la Somme.
 Castillon-la-Bataille, commune française du département de la Gironde.
 Ivry-la-Bataille, commune française du département de l'Eure.
 La Bataille, commune française du département des Deux-Sèvres.
 Méry-la-Bataille, commune française du département de l'Oise.

Titres

Peinture 
 La Bataille d'Alexandre, tableau d'Albrecht Altdorfer.
 La Bataille de Nancy, tableau d'Eugène Delacroix.

Littérature 
 La Bataille, roman de Claude Farrère publié en 1909. 
 La Bataille, roman de Patrick Rambaud publié en 1997 - Prix Goncourt 1997 et Grand prix du roman de l'Académie française 1997. 
 La Bataille de l'éternité, roman de science-fiction.
 La Bataille des Jedi, roman de science-fiction.
 La Dernière Bataille, roman faisant partie du cycle Le Monde de Narnia.
 Triple bataille,  du manga Kenshin le vagabond.

Musique 
 Musique de bataille ou batallia, un genre de musique ancienne.
 La Bataille de Legnano, tragédie lyrique de Giuseppe Verdi.
 La Bataille de Pali-Kao, album de Bérurier Noir.
 Chant de bataille, troisième album du chanteur Matt.

Cinéma-Télévision 
 Bataille à Seattle, film américain de Stuart Townsend sorti en 2008.
 Bataille au-delà des étoiles, film de science-fiction japonais de Kinji Fukasaku en 1968.
 Bataille sans merci, western américain de Raoul Walsh en 1953.
 La Bataille, film d'Édouard-Émile Violet en 1923.
 La Bataille, film franco-anglais de Nicolas Farkas et Victor Tourjansky en 1934.
 La bataille d'Alger, film italo-algérien de Gillo Pontecorvo en 1966.
 La Bataille d'Angleterre, film anglais de Guy Hamilton en 1969.
 La Bataille de Culloden, documentaire anglais de Peter Watkins en 1964.
 La Bataille d'Endor, téléfilm américain de Jim Wheat en 1985.
 La Bataille du feu, connu aussi sous le titre Les Joyeux Conscrits, film français de Maurice de Canonge en 1949.
 La Bataille de Marathon, film franco-italien de Jacques Tourneur en 1960.
 La Bataille de Midway, film-documentaire américain de John Ford en 1942.
 La Bataille du rail, film français de René Clément en 1946.
 La Bataille du rail, film français de Jean-Charles Paugam en 2019.
 La Bataille de San Sebastian, film d'Henri Verneuil en 1968.

Politique 

 La Bataille, journal socialiste du début du

Divers 
 La Loi Bataille de 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs.

Voir aussi 
 
 Robert Batailly
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France